Klubben kan syfta på:

 Klubben (tv-serie) – en svensk reality tv-serie från SVT 2012
 Klubben Brunkeberg – en partpolitiskt obunden diskussionsklubb och förening
Klubben – bok av Matilda Gustavsson om skandalen kring den så kallade "kulturprofilen"

Geografi

Färöarna 

 Klubbin (berg), Norðoyar,

Sverige 

 Klubben (naturreservat), Robertsfors kommun, Västerbottens län,

Se även
 Klubb – flera

Robotskapade Färöarnaförgreningar